Loma Maguey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma Maguey, Guerrero, ort, Acatepec, 
 Loma Maguey, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar